Sat2way est un fournisseur d'accès à Internet par satellite.
Il exploite principalement des satellites de la flotte Eutelsat.

Fournisseur d'accès à Internet
Internet par satellite